Podsokołda – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Supraśl
 Podsokołda – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Supraśl